

Patronyme 

 Adrien Joveneau (1960-), animateur et producteur belge de la RTBF.
 Alexis Joveneau  (1926-1992), missionnaire catholique belge.

Entreprise 
 La chocolaterie A. Joveneau, ancienne fabrique de chocolat située à Tournai (Belgique).